Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 15 au .

Margaret Varner Bloss remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Osborne duPont.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Philadelphie

Navigation 

dames 1962
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1962
Sport en juillet 1962